Llorenç Puig i Mayolas (Terrassa, 1940), professor i escriptor català 
 Llorenç Puig i Puigneró (Vic, 1888 – Vic, 1971) geòleg i sacerdot català